Ancienne région des Pays-Bas. Le nom se retrouve dans:
 Midden-Delfland, une ancienne municipalité de Hollande-Méridionale
 Office des eaux du Delfland, est l'un des vingt-sept Office des eaux des Pays-Bas